Fallers kann sich beziehen auf:

 Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie, deutsche Fernsehserie
 Lloyd A. Fallers (1925–1974), amerikanischer Anthropologe